

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Gradowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Gradowo – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów
 Gradowo – przysiółek osady Ruta w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany